Министр иностранных дел Ирака () — глава внешнеполитического ведомства Ирака.

Нынешний министр — Фуад Мухаммед Хусейн.

Список министров

Королевство Ирак

Иракская Республика

Примечания

Ссылки 
 МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА

Ирак
Списки:Ирак